ʿIfrīt – tipo di jinn, creatura soprannaturale presente della cultura araba e islamica
 Ifrit – personaggio di Final Fantasy
 Ifrit – personaggio della serie di videogiochi Sonic